Cet article recense les  de Podlachie, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Podlachie compte 130 , dont :
 82 rurales
 23 mixtes
 13 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy